Körnerstraße 26 ist die Adresse folgender Bauwerke:

 Körnerstraße 26 in Leipzig, siehe Liste der Kulturdenkmale in Leipzig-Südvorstadt, K–Z
 Körnerstraße 26 (Offenbach am Main)